Йоре:
 Йоре — первый осенний дождь в Израиле.
 Йоре, Антон (; род. 1954) — нидерландский футболист; тренер.